Scalpel steht für:
 SS-24 Scalpel, Interkontinentalrakete
 SCALPEL, lasergesteuerte Bombe 
 SCALPEL, Methode der Elektronenstrahllithografie 
 The Scalpel, Wolkenkratzer in London
 Scalpel (Film), US-Film (1977)
Siehe auch:
Scalpel Point
 Skalpel
 Skalpell